-{II}- Разред група „Сава” Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1932/33. бројао је 10 клубова.Виши степен такмичења је -{I}-  Разред , нижи ранг -{III}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.

Клубови 									
									
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 49%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|									
									
|- style="background:#FFFFFF;"									
|style="text-align: center" |1. ГрађанскиЗемун									
									
|style="text-align: center" |2. Трговачки подмладакБеоград
									
|style="text-align: center" |3. ВождовачкиБеоград
									
|style="text-align: center" |4. УскокБеоград									

|style="text-align: center"|5. ПалилулацБеоград									

|- style="background:#FFFFFF;"								
|style="text-align: center" |6. ГвожђарБеоград			
									
|style="text-align: center" |7. СрбијаБеоград

|style="text-align: center"|8. ХајдукБеоград

|style="text-align: center"|9. ГрађанскиБеоград

|style="text-align: center"|10. КосмајБеоград

|}

Резултати							

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  4. септембра 1932. 
|-
|style="width:20em;"|Палилулац — Вождовачки||style="text-align:center; width:2em;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Космај||style="text-align:center;"| 1:9
|-					
|Србија — Грађански ||style="text-align:center;"| 3:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Трговачки подмладак — Грађански ||style="text-align:center;"| 3:4
|-
|Гвожђар — Ускок||style="text-align:center;"| 1:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 11. септембра 1932. 
|-
|Космај — Трговачки подмладак   ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Вождовачки — Грађански ||style="text-align:center;"| 4:3
|-					
|Ускок — Грађански ||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Гвожђар||style="text-align:center;"| 4:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 18. септембра 1932. 	
|-
|Грађански  — Хајдук||style="text-align:center;"| 4:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Вождовачки — Грађански ||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Палилулац — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 7:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Космај — Србија||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 25. септембра 1932. 	
|-
|Трговачки подмладак — Хајдук||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Грађански ||style="text-align:center;"| 2:6
|-					
|Вождовачки — Гвожђар||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |2. октобра 1932.	
|-
|Србија — Ускок||style="text-align:center;"| 1:5
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Грађански ||style="text-align:center;"| 0:2
|-					
|Вождовачки — Хајдук  ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Космај — Грађански ||style="text-align:center;"| 1:4
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |9. октобра 1932.	
|-
|Вождовачки — Космај ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Србија — Хајдук||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Грађански   ||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |16. октобра 1932.	
|-
|Вождовачки — Србија||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 5:1
|-					
|Космај — Палилулац  ||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |23. октобра 1932.	
|-
|Хајдук — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Космај — Гвожђар||style="text-align:center;"| 2:5
|-					
|Грађански  — Србија||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Трговачки подмладак — Вождовачки ||style="text-align:center;"| :
|-			
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |6. новембра 1932.	
|-
|Хајдук — Ускок||style="text-align:center;"| 1:5
|- bgcolor= C0FFC0
|Србија — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |13. новембра 1932.	
|-
|Грађански  — Хајдук ||style="text-align:center;"| 5:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Грађански ||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Космај — Ускок||style="text-align:center;"| 2:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |20. новембра 1932.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Грађански ||style="text-align:center;"| 1:1
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |27. новембра 1932.	
|-
|Палилулац — Ускок||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Србија — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Трговачки подмладак — Грађански ||style="text-align:center;"| 4:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |4. децембра 1932.	
|-
|Космај — Грађански ||style="text-align:center;"| 3:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Вождовачки||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Палилулац — Грађански ||style="text-align:center;"| 4:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |11. децембра 1932.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Србија — Палилулац||style="text-align:center;"| 0:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. децембра 1932.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Трговачки подмладак — Вождовачки ||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |25. децембра 1932.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Србија — Трговачки подмладак(нова!)||style="text-align:center;"| 0:4
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |1. јануар 1933.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Гвожђар||style="text-align:center;"| 0:2
|}

| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}
			
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"

|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   5. марта 1933. 
|-					
|style="width:20em;"|Хајдук — Трговачки подмладак||style="text-align:center; width:2em;"| 1:6
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:2
|-					
|Грађански  — Вождовачки||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 12. марта 1933. 
|-
|Вождовачки — Палилулац ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Ускок||style="text-align:center;"| 2:3
|-					
|Хајдук — Србија ||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Гвожђар||style="text-align:center;"| 0:0
|-					
|Трговачки подмладак — Космај ||style="text-align:center;"| :
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 19. марта 1933. 	
|-
|Грађански  — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 4:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Хајдук ||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Палилулац — Србија||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:3
|-					
|Вождовачки — Космај ||style="text-align:center;"| :
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 26. марта 1933. 	
|-
|Хајдук — Грађански  ||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Космај ||style="text-align:center;"| :
|-					
|Трговачки подмладак — Ускок||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 2. априла 1933. 	
|-
|Трговачки подмладак — Гвожђар||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Србија||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Космај — Хајдук ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:0
|-					
|Вождовачки — Ускок||style="text-align:center;"| 1:5
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |9. априла 1933.	
|-
|Грађански  — Грађански  ||style="text-align:center;"| 1:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Вождовачки||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Трговачки подмладак — Србија||style="text-align:center;"| 1:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |23. априла 1933.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Вождовачки  ||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |30. априла 1933.	
|-
|Грађански  — Космај||style="text-align:center;"| 1:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Трговачки подмладак — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |7. маја 1933.	
|-
|Гвожђар — Хајдук||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Србија — Грађански ||style="text-align:center;"| 2:2
|-					
|Палилулац — Космај||style="text-align:center;"| 3:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Ускок  ||style="text-align:center;"| 0:3
|-					
|Вождовачки — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 0:4
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |14. маја 1933.
|-
|Ускок — Космај||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Вождовачки||style="text-align:center;"| 2:0
|-					
|Гвожђар — Србија||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 4:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |21. маја 1933.	
|-
|Србија — Космај||style="text-align:center;"| 8:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. маја 1933.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Космај||style="text-align:center;"| 3:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |28. маја 1933.	
|-
|Ускок — Србија||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Хајдук||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Трговачки подмладак — Космај (нова!)||style="text-align:center;"| 5:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |11. јуна 1933.	
|-
|Србија — Вождовачки||style="text-align:center;"| 1:6
|- bgcolor= C0FFC0
|Грађански  — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Гвожђар — Космај (нова!)||style="text-align:center;"| 0:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |18. јуна 1933.	
|-
|Хајдук — Грађански ||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Космај — Вождовачки (нова!)||style="text-align:center;"| 1:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |11. јула 1933.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Вождовачки — Палилулац (нова!)||style="text-align:center;"| 0:3
|}				
									
|}
{| align=left cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"									
!align="left" style="width:1em;"|#!! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|					
									
|- 									
|1|| style="text-align: left" | Грађански  Земун 									
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|4:2||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #C0FFC0;"|2:0
|style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #FFE4E1;" |2:6||style="background: #FFE4E1;" |1:4
									
|- !  style="background: #F9F9F9;"									
|2|| style="text-align: left"| Трговачки подмладак  Београд			
|style="background: #FFE4E1;"|3:4||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #C0FFC0;"|2:1
|style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1		
  									
|-									
|3|| style="text-align: left" | Вождовачки  Београд 									
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;"|0:4||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0			
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|4|| style="text-align: left" | Ускок  Београд									
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0
  									
|-									
|5|| style="text-align: left" | Палилулац Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
 									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|6|| style="text-align: left" | Гвожђар  Београд 									
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|7|| style="text-align: left" | Србија  Београд 									
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |1:6||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |8:0	
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|8|| style="text-align: left" | Хајдук  Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:6||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:9

|-! style="background:#F9F9F9;"									
|9|| style="text-align: left" | Грађански  Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |4:4||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1

|-! style="background:#F9F9F9;"									
|10|| style="text-align: left" | Космај  Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFE4E1;" |2:5||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX								
|}									
									
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 									
|| ||  ||  									
|}

Статистика

Табела 									
									
{| align=left colspan=2 style="width:37em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"									
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center									
|bgcolor= #dcdbd6|									
| align=left style="width:35em;"| Клуб									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|align=center style="width:2em;"|
|style="width:2em;"|									
|- align=center bgcolor=#C0FFC0
||| align=left | Ускок, Београд||18||11||3||4||46||18||2,556||
|- align=center bgcolor=#C0FFC0
||| align=left | Палилулац, Београд||18||9||4||5||36||21||1,714||
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9
|3.|| align=left | Грађански, Земун||18||9||3||6||40||33||1,212||21
|- align=center
|4.|| align=left | Вождовачки, Београд||18||8||4||6||35||32||1,094||20
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|5.|| align=left | Трговачки подмладак, Београд||18||9||1||8||41||41||1,000||19
|- align=center
|6.|| align=left | Гвожђар, Београд||18||6||7||5||23||20||1,150||19
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|7.|| align=left | Грађански, Београд||18||6||5||7||34||35||0,971||17
|-  align=center
|8.|| align=left | Србија, Београд||18||6||4||8||27||34||0,794||16
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|9.|| align=left |Космај Београд||18||6||2||10||37||45||0,822||14
|-  align=center
|10.|| align=left | Хајдук, Београд||18||1||5||12||16||56||0,286||7
|-  align=center bgcolor=#f9f9f9
| colspan="10"|									
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 									
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941									
 exyufudbal									
									
 Списак фудбалских клубова у Србији									
									
Фудбал у 1932.									
Фудбал у 1933.
Фудбал у Београду